Tonmolen (wateropvoerwerktuig), een wateropvoerwerktuig
 Tonmolen (windmolen), een bepaald type windmolen
 Tonmolen (Paasloo), de enige molen van dit type in Nederland